

Linguistica 
Immersione linguistica e CLIL (Content and Integrated Language Learning)

Matematica 
In matematica, esso più essere usato in vari contesti per definire funzioni con particolari proprietà, simili a quelle iniettive:
Immersione (matematica) per un'introduzione generica
immersione in geometria,
immersione d'ordine nella teoria degli ordini.

Musica 
Immersione – album discografico di Adriano Pappalardo

Sport 
Il termine immersione può riferirsi, in subacquea, a varie tipologie di questa disciplina sportiva:
immersione subacquea
immersione tecnica
Immersione in grotta
Immersione in relitto
Immersione in ghiaccio
immersione sportiva
Immersione notturna
immersione profonda
immersione in quota
immersione professionale
immersione in apnea
Immersione in gabbia a prova di squalo - immersione subacquea o snorkeling in cui l'osservatore rimane all'interno di una gabbia protettiva progettata per impedire agli squali di entrare in contatto con i subacquei. Viene utilizzata per l'osservazione scientifica, la cinematografia subacquea e come attività turistica.